Trasíbulo puede referirse a
 Trasíbulo de Atenas, general ateniense del siglo V a. C., del partido democrático, vencedor del gobierno de los Treinta Tiranos.
 Trasíbulo de Siracusa, tirano de Gela y Siracusa del siglo V a. C.
 Trasíbulo de Mileto, tirano de Mileto del siglo VII a.C. que según Heródoto aconsejó a Periandro.